San Vicente, en esta enciclopedia, puede referirse a:

Personas

Santos católicos 

 Vicente María Strambi, festividad: 1 de enero.
 Vicente de Huesca, festividad: 22 de enero.
 Vicente Pallotti, festividad: 22 de enero.
 Vicente de León, festividad: 10 de marzo.
 Vicente Ferrer (santo), festividad: 5 de abril.
 Vicente de Lerins, festividad: 24 de mayo.
 Vicente de Vernemet, festividad: 9 de junio.
 Vicente Do Yen, festividad: 30 de junio.
 Vicente Madelgario, festividad: 14 de julio.
 Vicente Cartaginense, festividad: 1 de septiembre.
 Vicente de Dax, festividad: 1 de septiembre.
 Vicente de Paúl, festividad: 27 de septiembre.
 Vicente de Talavera, festividad: 27 de octubre.

Topónimos

Países 

 San Vicente y las Granadinas, en el mar Caribe.

Divisiones administrativas, poblados y sitios

Argentina 

 El partido de San Vicente, división administrativa de la provincia de Buenos Aires.
 San Vicente (Buenos Aires), localidad de la provincia de Buenos Aires.
 San Vicente (Córdoba), localidad de la provincia de Córdoba.
 San Vicente (Misiones), localidad de la provincia de Misiones.
 San Vicente (Santa Fe), localidad de la provincia de Santa Fe.
 La estación San Vicente (Buenos Aires), ubicada en San Vicente, Buenos Aires.

Brasil 

 São Vicente (São Paulo), localidad del estado de São Paulo.

Cabo Verde 

 La isla de São Vicente.

Chile 

 San Vicente de Tagua Tagua, localidad de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
 El departamento de San Vicente (Chile), antiguo departamento de las provincias de Colchagua y O'Higgins.
 San Vicente (Chile), puerto de Talcahuano, en la región del Biobío.
 La estación San Vicente (San Vicente), ubicada en el puerto homónimo.
 La bahía de San Vicente, ubicada entre la península de Tumbes y la península de Hualpén, en Talcahuano.

Colombia 

 San Vicente (Antioquia), localidad del departamento de Antioquia.
 San Vicente de Chucurí, localidad del departamento de Santander.
 San Vicente del Caguán, localidad del departamento de Caquetá.

Costa Rica 

 San Vicente de Moravia, localidad del cantón de Moravia.

Ecuador 

 El cantón San Vicente, cantón de la provincia de Manabí.
 San Vicente Ferrer De Palmas, parroquia del cantón Sevilla de Oro, en Azuay.

El Salvador 

 Departamento de San Vicente (El Salvador), división administrativa.
 San Vicente (El Salvador), localidad del departamento anterior.
 Volcán de San Vicente.

España 

 San Vicente de Arana, localidad del municipio de Valle de Arana en la provincia de Álava.
 San Vicente del Raspeig, municipio de la provincia de Alicante.
 San Vicente de Arévalo, municipio de la provincia de Ávila.
 Gallegos de San Vicente, localidad del municipio de Tolbaños en la provincia de Ávila.
 Venta de San Vicente, localidad del municipio de Tolbaños en la provincia de Ávila.
 San Vicente de Alcántara, municipio de la provincia de Badajoz.
 San Vicentejo, localidad del municipio de Condado de Treviño en la provincia de Burgos.
 San Vicente del Valle, municipio de la provincia de Burgos.
 San Vicente de Villamezán, localidad del municipio de Valle de Valdebezana en la provincia de Burgos.
 San Vicente de Piedrahíta, localidad del municipio de Cortes de Arenoso en la provincia de Castellón.
 Barrio San Vicente (Guadalcázar), localidad del municipio de Guadalcázar en la provincia de Córdoba.
 San Vicente (A Baña), localidad del municipio de A Baña en la provincia de La Coruña.
 A Grela de San Vicente, localidad del municipio de Carral en la provincia de La Coruña.
 A Igrexa de San Vicente, localidad del municipio de Carral en la provincia de La Coruña.
 San Vicente de Elviña, localidad del municipio de La Coruña en la provincia de La Coruña.
 San Vicente (Negreira), localidad del municipio de Negreira en la provincia de La Coruña.
 San Vicente de Curtis, localidad del municipio de Vilasantar en la provincia de La Coruña.
 San Vicente (Caldearenas), localidad del municipio de Caldearenas en la provincia de Huesca.
 San Vicente (Labuerda), localidad del municipio de Labuerda en la provincia de Huesca.
 San Vicente (Arganza), localidad del municipio de Arganza en la provincia de León.
 La Granja de San Vicente, localidad del municipio de Torre del Bierzo en la provincia de León.
 San Vicente del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado en la provincia de León.
 San Vicente de Robres, localidad del municipio de Robres del Castillo en La Rioja.
 San Vicente de la Sonsierra, municipio de La Rioja.
 San Vicente de Pena, localidad del municipio de Begonte en la provincia de Lugo.
 San Vicente (Chantada), localidad del municipio de Chantada en la provincia de Lugo.
 San Vicente (Guntín), localidad del municipio de Guntín en la provincia de Lugo.
 San Vicente (Jove), localidad del municipio de Jove en la provincia de Lugo.
 San Vicente (Láncara), localidad del municipio de Láncara en la provincia de Lugo.
 San Vicente de Pías, localidad del municipio de Lugo en la provincia de Lugo.
 San Vicente de Mondoñedo, localidad del municipio de Mondoñedo en la provincia de Lugo.
 San Vicente (Palas de Rei), localidad del municipio de Palas de Rey en la provincia de Lugo.
 San Vicente de Castillón, localidad del municipio de Pantón en la provincia de Lugo.
 San Vicente (Pantón), localidad del municipio de Pantón en la provincia de Lugo.
 San Vicente de Paradela, localidad del municipio de Paradela en la provincia de Lugo.
 San Vicente (Paradela), localidad del municipio de Paradela en la provincia de Lugo.
 San Vicente de Gondrame, localidad del municipio de Páramo en la provincia de Lugo.
 San Vicente (O Páramo), localidad del municipio de Páramo en la provincia de Lugo.
 San Vicente (A Pastoriza), localidad del municipio de Pastoriza en la provincia de Lugo.
 San Vicente (Ribadeo), localidad del municipio de Ribadeo en la provincia de Lugo.
 San Vicente (Sarria), localidad del municipio de Sarria en la provincia de Lugo.
 San Vicente (O Saviñao), localidad del municipio de Saviñao en la provincia de Lugo.
 San Vicente (Urraul Bajo), localidad del municipio de Urraúl Bajo en Navarra.
 San Vicente (Nogueira de Ramuín), localidad del municipio de Nogueira de Ramuín en la provincia de Orense.
 San Vicente (Verea), localidad del municipio de Verea en la provincia de Orense.
 San Vicente de Leira, localidad del municipio de Villamartín de Valdeorras en la provincia de Orense.
 San Vicente de Nimbra, parroquia del concejo de Quirós en Asturias.
 San Vicente (Salas), parroquia del concejo de Salas en Asturias.
 San Vicente (San Martín del Rey Aurelio), parroquia del concejo de San Martín del Rey Aurelio en Asturias.
 Ese de San Vicente, parroquia del concejo de Tineo en Asturias.
 San Vicente (Tineo), parroquia del concejo de Tineo en Asturias.
 San Vicente (A Estrada), localidad del municipio de A Estrada en la provincia de Pontevedra.
 San Vicente (Fornelos de Montes), localidad del municipio de Fornelos de Montes en la provincia de Pontevedra.
 San Vicente del Mar, localidad del municipio de El Grove en la provincia de Pontevedra.
 San Vicente (Alconada), localidad del municipio de Alconada en la provincia de Salamanca.
 San Vicente (Los Realejos), localidad del municipio de Los Realejos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Vicente de León, localidad del municipio de Arenas de Iguña en Cantabria.
 San Vicente de Toranzo, localidad del municipio de Corvera de Toranzo en Cantabria.
 San Vicente de la Barquera, municipio de Cantabria.
 San Vicente del Monte, localidad del municipio de Valdáliga en Cantabria.
 Val de San Vicente, municipio de Cantabria.
 Huerto San Antonio y San Vicente, localidad del municipio de Alcalá de Guadaíra en la provincia de Sevilla.
 Hinojosa de San Vicente, municipio de la provincia de Toledo.
 Puerto de San Vicente (España), municipio de la provincia de Toledo.
 El Real de San Vicente, municipio de la provincia de Toledo.
 San Vicente del Palacio, municipio de la provincia de Valladolid.
 San Vicente de Baracaldo, denominación histórica del municipio de Baracaldo en la provincia de Vizcaya.
 San Vicente de la Cabeza, municipio de la provincia de Zamora.
 Sant Vicent de sa Cala, localidad del municipio de San Juan Bautista en Islas Baleares.
 Cala de Sant Vicent, localidad del municipio de San Juan Bautista en Islas Baleares.
 Oasi de Sant Vicent, localidad del municipio de Liria en la provincia de Valencia.
 Sant Vicent (Llíria), localidad del municipio de Liria en la provincia de Valencia.
 Cala de Sant Vicenç, localidad del municipio de Pollensa en Islas Balears.
 Sant Vicenç de Vilaresau, localidad del municipio de Santa María de Oló en la provincia de Barcelona.
 San Vicente de Castellet, municipio de la provincia de Barcelona.
 San Vicente dels Horts, municipio de la provincia de Barcelona.
 San Vicente de Montalt, municipio de la provincia de Barcelona.
 San Vicente de Torelló, municipio de la provincia de Barcelona.
 Sant Vicenç de Camós, localidad del municipio de Camós en la provincia de Gerona.
 San Vicente de Calders, localidad del municipio de El Vendrell en la provincia de Tarragona.

Filipinas 

 San Vicente de Laak, denominado oficialmente Laak, municipio de la provincia de Dávao de Oro, en la región de Dávao.
 San Vicente de Montevista, barrio del municipio de Montevista, en la provincia de Valle de Compostela.
 San Vicente (Palawan), municipio de la provincia de Palawan, en la isla del mismo nombre (isla de Palawan).

Guatemala 

 San Vicente Pacaya, municipio del departamento de Escuintla.

Honduras 

 San Vicente Centenario, localidad del departamento de Santa Bárbara.

México 

 San Vicente (Rosamorada), localidad del municipio de Rosamorada, en el estado de Nayarit.
 San Vicente (Santiago Ixcuintla), localidad del estado de Nayarit.
 San Vicente Coatlán, municipio del estado de Oaxaca.
 San Vicente Lachixio, municipio del estado de Oaxaca.
 San Vicente Nuñu, municipio del estado de Oaxaca.

Paraguay 

 San Vicente Pancholo, localidad del departamento de San Pedro.

Perú 

 Distrito de San Vicente de Cañete, distrito en la costa central.
 San Vicente de Cañete, capital de la Provincia de Cañete, Departamento de Lima.

Portugal 

 Cabo de San Vicente.

Puerto Rico 

 Central San Vicente, la primera fábrica de azúcar en Puerto Rico, ubicada en el municipio de Vega Baja.

San Vicente y las Granadinas 

 La isla de San Vicente (San Vicente y las Granadinas), principal isla de San Vicente y las Granadinas.

Uruguay 

 San Vicente (Uruguay), localidad del departamento de Maldonado.

Venezuela 

 San Vicente (Venezuela), localidad del estado Monagas.

Grafías similares 

Véanse